Ragnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Ragnitz (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Ragnitz steht für:

 Ragnitz, Gemeinde in der Steiermark, Österreich
 Ragnitz (Gemeinden Graz, Kainbach), Katastralgemeinde der Stadt Graz, Ortsteile in Graz und Kainbach bei Graz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Schloss Raggnitz
 Racknitz